Пагола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гомес Пагола, Агустин (1922—1975) — советский футболист, капитан «Торпедо» Москва.
 Регейро Пагола, Луис (1908—1995) — испанский футболист.